

Pessoas 
 Gary Johnson - treinador de futebol inglês
 Gary Johnson (jogador de futebol americano) - jogador de futebol americano
 Gary E. Johnson - empresário e político dos Estados Unidos

Desambiguações de antropônimos